Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Sarasota 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Chris Evert e Evonne Goolagong che hanno battuto in finale Tory Fretz e Ceci Martinez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Ol'ga Morozova /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Lesley Hunt /  Kerry Harris (primo turno)

 Patti Hogan /  Sharon Walsh (primo turno)
 Chris Evert /  Evonne Goolagong (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Sarasota 1974